Киль — продольная, обычно составная балка, идущая посередине днища судна от носовой до кормовой оконечности.
 Киль — часть хвостового оперения летательного аппарата (ЛА), расположенная в нормальной плоскости ЛА (которая обычно совпадает с плоскостью симметрии ЛА) или наклонной плоскости в случае V-образного оперения. Киль предназначен для обеспечения устойчивости по углу скольжения ЛА; к задней кромке киля на шарнирах обычно крепится руль направления.
 Киль — продольный вырост грудины, служащий для прикрепления сильно развитых грудных мышц у ряда позвоночных животных.
 Киль, или лодочка, — два нижних лепестка в венчике мотылькового типа.
 Киль — острое ребро, образованное срединной жилкой цветковой чешуи злаков.
 Киль — продольный выступ, проходящий по нижней поверхности листа у однодольных растений.
 Киль — единица массы в английской системе мер = 21540,16 кг.
 Киль (созвездие).
 Киль трахеи () — выступ в просвете трахеи в месте её разделения на главные бронхи.
 Киль (РЛС)
 Киль (гандбольный клуб)

Топоним 
 Киль — город в Германии, столица земли Шлезвиг-Гольштейн.

Персоналии 
 Киль, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7969; 26 ноября 1848.
 Киль, Вигго (1882—1945) — датско-канадский пианист и педагог.
 Киль, Густав Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6741; 3 декабря 1842.
 Киль, Джон (1930—2009) — американский журналист.
 Киль, Лев Иванович (1793—1851) — русский художник, офицер, участник наполеоновских войн.
 Киль, Марина (род. 1965) — немецкая горнолыжница, олимпийская чемпионка 1988 года
 Киль, Фридрих (1821—1885) — немецкий композитор.

См. также 
 Килль